El apellido Fernández de Córdoba o Fernández de Córdova puede referirse a:

 los miembros de la Casa de Córdoba, linaje de la Casa de Priego, Casa de Cabra, Casa de Comares y Casa de Sessa;
 el primer señor de Aguilar, Gonzalo Fernández de Córdoba y Biedma (fallecido en 1385);
 el primer señor de Baena, Diego Fernández de Córdoba (1355–1435);
 el segundo señor de Baena, Pedro Fernández de Córdoba y Rojas (fallecido en 1435);
 el militar español del  Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como El Gran Capitán (1453–1515);
 el conde de Feria Pedro I Fernández de Córdoba y Figueroa (1518-1552);
 el obispo español Luis Fernández de Córdoba Portocarrero (1555-1625);
 el abad de Rute Francisco Fernández de Córdoba (¿1565?–1626);
 el militar español Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona (1585-1635);
 el linaje de los duques de Arión;
 el virrey español del Perú del  Diego Fernández de Córdoba (1578-1630);
 el gobernador español de Chile Luis Fernández de Córdoba y Arce (1593-1673), sobrino de Diego;
 el gobernador español de Tierra Firme Antonio Fernández de Córdoba;
 el militar español Fernando Fernández de Córdoba (1809–1883);
 el militar español Luis Fernández de Córdoba (1798-1840), hermano de Fernando;
 el actor español Fernando Fernández de Córdoba (1897-1982);
 los siguientes duques de Medinaceli:
 Nicolás Fernández de Córdoba, X Duque de Medinaceli (1682–1739);
 Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spinola, XI Duque de Medinaceli (1704–1768);
 Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba, XII Duque de Medinaceli (1730–1789);
 Luis María de la Soledad Fernández de Córdoba y Gonzaga, XIII Duque de Medinaceli (1749–1806);
 Luis Joaquín Fernández de Córdoba, XIV Duque de Medinaceli (1780–1840);
 Luis Tomás de Villanueva Fernández de Córdoba Figueroa y Ponce de León, XV Duque de Medinaceli (1813–1873);
 Luis Fernández de Córdoba y Pérez de Barrados, XVI Duque de Medinaceli (1851–1879);
 Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, XVII Duque de Medinaceli (1879–1956);
 Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, XVIII Duquesa de Medinaceli (1917);
 la estación Fernández de Córdoba, del metro de Panamá.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández 

Fernández de Córdoba